Ри́членд (, рус. досл. Богатая земля) — англоязычный топоним.

США
  — город в Айове.
 Ричленд — город в Вашингтоне.
  — город в Джорджии.
 Ричленд — тауншип в Миннесоте.
  — город в Миссисипи.
  — город в Миссури.
  — деревня в Мичигане.
  — деревня в Небраске.
  — город в Нью-Йорке.
  — город в Орегоне.
  — боро в Пенсильвании.
  — город в Техасе.

См. также 
 Нью-Ричленд
 Ричленд-Сентер